VKW steht für:
 Vereinigte Kesselwerke
 Verlag für Kultur und Wissenschaft
 Virtuelles Kraftwerk
 Vorarlberger Kraftwerke

Siehe auch:
 illwerke vkw

Abkürzung